Eduardo Santos puede referirse a:

Personajes 
 Eduardo Santos, Presidente de Colombia (1938-1942);
 Eduardo César Dos Santos, futbolista argentino;
 Eduardo Santos (yudoca), yudoca brasileño.

Instalaciones 
 Estadio Eduardo Santos, ampo de fútbol en Santa Marta (Colombia).